Stayner peut désigner :

Patronymes 
  (1835-1899) : horticulteur anglais, fondateur de l'industrie de la betterave sucrière en Utah aux États-Unis ;
 Cary Stayner (1961) : tueur en série américain, frère de Steven Stayner ;
 Richard Stayner (1624 ou 1625-1662) : officier naval et noble britannique ;
 Steven Stayner (1965-1989) : américain, victime d'un enlèvement, frère de Cary Stayner ;

Toponymes 
 Stayner : ancienne communauté du Canada, aujourd'hui Clearview en Ontario ;

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme